Orny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Orny, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Orny, Vaud, ort och kommun,